Edward M. Lewis dit Ted Lewis (1872-1936), joueur de baseball américain ;
 Theodore Leopold Friedman dit Ted Lewis (1892-1971), chanteur et musicien américain ;
 Ted Lewis (1894-1970), boxeur anglais ;
 Ted Lewis (1940-1982), écrivain britannique.